Pfrommer ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Pfrommer, deutscher Akrobat, siehe 3 Orfatis
 Michael Pfrommer (* 1954), deutscher Klassischer Archäologe und Romanautor
 Peter Pfrommer (* 1966), deutscher Bauphysiker

Siehe auch:
 Frommer